Aha peut faire référence à :
 Aha (en français, le combattant), un  prénom masculin de l'Égypte antique ;
 Aha!, un film bangladais de 2007 ;
 A-ha, un groupe de musique pop norvégien ;
 Aha, un village de Forêt-Noire (Allemagne) ;
 Aha, un sport de combat pratiqué par les anciens égyptiens ;
 Hor-Aha, un pharaon de la  dynastie égyptienne ;
 Aha Shake Heartbreak, le titre du second album du groupe de rock américain Kings of Leon ;
 Aha, un hyménoptère de la famille des crabronidae.

AHA peut faire référence à :
 Alpha Hydroxy Acid (en français, acide alpha hydroxylé) ;
 Acide haloacétique ;
 Atlantic Hockey Association, une ligue de hockey sur glace universitaire ;
 American Hockey Association (en français, Association de hockey amateur), une ancienne ligue de hockey sur glace au Canada ;
 Association américaine de hockey, une ancienne ligue professionnelle de hockey ;
  ;
 American Historical Association (en français, Société américaine d'histoire).
 American Heart Association : une organisation à but non lucratif qui finance la recherche médicale cardiovasculaire, fait de l'éducation des publics sur les modes de vie sains et encourage les soins cardiologiques appropriés, dans le but de réduire les incapacités et les décès dus aux maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.